Adeyemi Abayoni – pugile nigeriano
 Nathan Abayomi Delfouneso – calciatore inglese
 Oyinkan Abayomi – politica e femminista nigeriana